L'Open Source Consortium (OSC) est une association à but non lucratif représentant la communauté du business open source au Royaume-Uni. Fondé en , elle garantit la qualité des déploiements open source dans le secteur public en mettant en place des standards professionnels et en regroupant ses membres.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Site officiel

Communauté du logiciel libre
Informatique au Royaume-Uni